Leave It to Me – film del 1920 diretto da Emmett J. Flynn
Leave It to Me – film del 1933 diretto da Monty Banks
Leave It to Me – film del 1937 diretto da Herbert Smith